Казарма 192 км — населённый пункт в Пермском крае России. Входит в Березниковский городской округ в рамках организации местного самоуправления и в Усольский район в рамках административно-территориального устройства края.

Географическое положение 
Населённый пункт отстоит от Березников примерно на 6 километров на юго-восток, примыкая с севера к железнодорожной станции Калийная на линии Чусовская — Соликамск Свердловской железной дороги.

 Климат
Климат умеренно-континентальный с суровой продолжительной зимой и тёплым коротким летом. Самый холодный месяц — январь со среднемесячной температурой (−15,7 °C), самый тёплый — июль со среднемесячной температурой (+17,4 °C). Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 114 дней. Общее число дней с положительной температурой 190. Последний весенний заморозок в среднем наблюдается в конце мая, а первый осенний — в конце второй декады сентября. Среднегодовая температура воздуха по данным города Березники 0,9 °C.

История 
С 2004 до 2018 года населённый пункт входил в Троицкое сельское поселение Усольского муниципального района, с 2018 года включён в Троицкий территориальный отдел Березниковского городского округа.

Население 

Постоянное население населённого пункта не учтено как в 2002 году, так и в 2010.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство Пермского региона обслуживания Свердловской железной дороги.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Усольского района (Пермский край)